Для серии поддержки GP3, смотрите GP3 в сезоне 2017.

Сезон 2017 ФИА Формула-2 — первый сезон обновлённой серии ФИА Формула-2 (наследника GP2), серии поддержки Формулы-1. Это был последний сезон для машин с шасси Dallara GP2/11, а также для атмосферных двигателей Mecachrome V8, которые так и не были отменены после сезона 2016 года. Новые шасси и двигатель должны будут быть введены к сезону 2018 года.

Команды и пилоты

Переходы пилотов

Сменившие команды 
 Серхио Канамасас вернулся в команду «Trident», за которую выступал в 2014 году. В сезоне 2016 он был пилотом «Carlin».
 Стефано Колетти, выступавший за «Racing Engineering» в сезоне 2014, присоединился к коллективу «Campos Racing».
 Пилот Спортивной академии «Рено» Луи Делетраз, который участвовал в последнем этапе сезона 2016 в составе «Carlin», стал гонщиком «Racing Engineering».
 Шон Гелаэль сменил «Campos Racing» на «Pertamina Arden».
 Лука Гьотто перешёл из «Trident» в «Russian Time».
 Джордан Кинг перешёл из «Racing Engineering» в «MP Motorsport».
 Густав Малья перешёл из «Rapax» в «Racing Engineering».
 Норман Нато, в 2016 году выступавший за «Racing Engineering», вернулся в «Arden»
 Оливер Роулэнд перешёл из «MP Motorsport» в «DAMS».

Новички 
 Бывший гонщик GP3 Александр Албон стал пилотом «ART Grand Prix».
 Выступавший в GP3 Ральф Бошунг присоединился к коллективу «Campos Racing».
 Серхио Сетте Камара перешёл из Чемпионата Европы Формулы-3 в Формулу-2, где стал пилотом «MP Motorsport».
 Шарль Леклер пополнил состав команды «Prema Racing».
 Ник де Врис дебютировал в серии в составе команды «Rapax».

Покидающие серию 
 Антонио Джовинацци стал тест пилотом «Феррари» в Формуле-1.
 Даниэль де Йонг покинул «MP Motorsport».
 Пьер Гасли перешёл в Супер-Формулу.
 Митч Эванс покинул серию, чтобы сосредоточиться на выступлении в Формуле Е.
 Марвин Кирххёфер продолжил карьеру в ADAC GT Masters.
 Раффаэле Марчьелло решил продолжать карьеру в чемпионатах класса GT.
 Сергей Сироткин стал тест пилотом «Рено» в Формуле-1.
 Фило Паз Арманд покинул «Trident».
 Артур Пик покинул «Rapax».

Изменения в командах 
 После шести сезонов выступления команда «Carlin» покинула серию.

Календарь 

Календарь 2017 года состоит из 11 этапов, десять из которых совпадают с этапами Формулы-1. И только гонка в испанском Хересе была обособленным стартом.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

ФИА Формула-2
2017 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок
Сезоны ФИА Формулы-2
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2